Жюлі Алар-Декюжі і Коріна Мораріу були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Мораріу, яка виступала в парі з Ай Суґіямою.

Мораріу і Суґіяма програли у чвертьфіналі парі Галина Фокіна і Стефані Форец.

Марія Хосе Мартінес і Анабель Медіна Гаррігес виграли титул, перемігши у фіналі пару Надія Петрова і Тіна Писник з рахунком 7–5, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Коріна Мораріу /  Ай Суґіяма (чвертьфінал)
 Тіна Кріжан /  Катарина Среботнік (півфінал)
 Марія Хосе Мартінес /  Анабель Медіна Гаррігес (чемпіонки)
 Наталі Деші /  Віржіні Раззано (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 Croatian Bol Ladies Open 2001 Doubles Draw 

Croatian Bol Ladies Open
Тур WTA 2001